Mitterhofer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mitterhofer (1940–1999), österreichischer Organist, Cembalist und Komponist
 Marlina Mitterhofer (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Peter Mitterhofer (1822–1893), österreichischer Zimmermann und Erfinder

Siehe auch:
 Mitterhöfer